Neura MTV foi um programa de televisão exibido pela MTV Brasil em 2006 e 2007.

Comandado por Cazé Peçanha e Marina Person, o game show falava sobre as diferenças entre homens e mulheres, através de provas disputadas por uma equipe masculina e outra feminina, que disputavam quem sabia mais sobre o sexo oposto.

O programa ainda contava com a minissérie Casal Neura, protagonizada por Cazé e Marina e que mostrava os principais conflitos do casal vivido pelos VJs, com participações eventuais de outros VJs da emissora, interpretando amigos do casal. Algumas das provas do game-show eram baseadas em episódios da minissérie, que se tornou um programa independente em 2007.

Game shows do Brasil
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2006
Programas da MTV Brasil
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2007
Programas de televisão em língua portuguesa